Гобо () — у США — мандрівний робітник, бродяга.

Ґобо

Топоніми 
 Ґобо — місто в Японії, у префектурі Вакаяма.